Madison-Lee Wesche () es una deportista de Nueva Zelanda que compite en atletismo. Ganó una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de 2018, en la prueba de lanzamiento de peso.

Referencias

Atletas de Nueva Zelanda